Појам Максимилијан од Бадена може да се односи на:

 Максимилијан од Бадена (1796—1882)
 Максимилијан фон Баден, немачки принц и политичар